Bubo kan syfta på:

 Bubo, ett släkte av fåglar
 Boubo, ett vattendrag i Elfenbenskusten
 Poppo av Frisien, hertig av Frisien till sin död 734
 En böld orsakad av böldpest